Gerard Beuselinck, Belgisch advocaat, bestuurder en politicus
 Manu Beuselinck, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam